Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антерсельве прошли 16 февраля.

24-летний Эмильен Жаклен завоевал свою первую в карьере медаль чемпионатов мира. Ранее Жаклен никогда не побеждал в личных гонках на этапах Кубка мира. Французские биатлонисты заняли 4 из первых 8 мест в гонке. Йоханнес Тиннес Бё завоевал свою 16-ю в карьере медаль чемпионатов мира (8 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые). Александр Логинов выиграл пятую медаль на чемпионатах мира (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы).

Без промахов гонку прошли только Жаклен и Симон Эдер.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020